

Fumetti 
 A Game of Thrones – fumetto del 2011, adattamento dell'omonimo romanzo

Giochi 
 A Game of Thrones – gioco di ruolo
 Il Trono di Spade (A Game of Thrones) – gioco di carte
 Il Trono di Spade (A Game of Thrones) – gioco da tavolo strategico della Fantasy Flight Games

Letteratura 
 Il gioco del trono (A Game of Thrones), edito nella sua prima parte anche come Il trono di spade – primo romanzo del ciclo fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin

Televisione 
 Il Trono di Spade (Game of Thrones) – serie televisiva del 2011 basata sul ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco

Videogiochi 
 A Game of Thrones - Genesis – videogioco strategico in tempo reale del 2011, basato sul ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco
 Game of Thrones – videogioco di ruolo del 2012, ambientato nel mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco
 Game of Thrones Ascent – videogioco per social network del 2013
 Game of Thrones – videogioco di ruolo del 2014, ambientato nel mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco